Marks peut désigner :

Patronyme

 Arthur Marks (1927-2019), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Dennis Marks (1932-2006), scénariste, acteur et producteur américain ;
Elizabeth Marks (1990-), athlète handisport américaine ;
 Gerald Marks (1900-1997), compositeur américain ;
 Howard Marks (1945-2016), écrivain gallois et un ex-trafiquant de drogue ;
 Jack Marks (1885-1945), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jeannette Marks (1875-1964),  poète, romancière, nouvelliste, dramaturge, critique littéraire, diariste, épistolière et professeure d'université
 
 Jonathan Marks (1952-), homme politique britannique ;
 Leo Marks (1920-2001), scénariste et acteur britannique ;
 Michael Marks (1859-1907), homme d'affaires britannique, cofondateur de la chaîne de revente Marks & Spencer ;
 Nora Marks Dauenhauer (1927-2017), une poète, écrivaine et anthropologue alaskaine tlingite ;
 Owen Marks (1899-1960), monteur britannique ;
 Paul D. Marks (19?-), écrivain américain, auteur de roman policier et de nouvelle ;
 Percy Marks (1891-1956), auteur et enseignant américain ;
 Richard Marks (1943-2018), monteur et coproducteur américain ;
 Sally Marks (1931-2018), historienne américaine ;
 Sean Marks (1975-), basketteur néo-zélandais.

Personnages de fiction 
 Kevin Marks, membre de la série Stargate SG1.

Toponyme

 Marks, ville de l'État du Mississippi (États-Unis);
 Marks ou Marx, ville de l'oblast de Saratov (Russie).

Divers
 Marks & Spencer, chaîne de magasins britannique.

Cinéma  

 Marks, film de Yōichi Sai sorti en 1995.
Patronyme anglais
Patronyme juif